Kubus (ruimtelijke figuur)
Kubus van Rubik, een driedimensionale puzzel
Kubuswoning, woningen in Rotterdam
Kubuś, een vruchtensapmerk
Kubus (producer)